

Pessoas
Donna Summer
Summer Phoenix

Outros
Summer (álbum)

Desambiguação